Piccoli ima više značenja:
 Piccoli, Piacenza
 Piccoli, Trento
 Piccoli, Udine